Il singolare del torneo di tennis Prague Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Ville Liukko (quarti di finale)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Rogier Wassen (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Lior Mor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 1999